Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1967 года прошёл 18—19 февраля в Девентере (Нидерланды). В нём приняли участие 33 спортсменки из 12 стран. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Стин Кайсер установила рекорд чемпионатов на дистанции 1500 метров.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Февраль 1967 года
Международные спортивные соревнования в Девентере
Спорт в Нидерландах в 1967 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Нидерландах